Miejscowości w USA:
 Mannington – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Mannington (ang. Mannington Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Salem
W Wielkiej Brytanii:
 Mannington – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)